Золотоношский колледж ветеринарной медицины - высшее учебное заведение в городе Золотоноша Черкасской области Украины.

История 
Низшая сельскохозяйственная школа I разряда в уездном городе Золотоноша Золотоношского уезда Полтавской губернии Российской империи была открыта в 1898 году. Обучение в ней было платным, учениками могли быть только лица мужского пола в возрасте не менее 14 лет.

18 января 1918 года в Золотоноше была установлена Советская власть, однако уже 22 марта 1918 город оккупировали немецкие войска (которые оставались здесь до ноября 1918 года), в дальнейшем город оказался в зоне боевых действий гражданской войны и власть несколько раз менялась. 26 декабря 1919 года Золотоношу заняли части части РККА и Советская власть была восстановлена.

В начале 1920 года уездный Совет народного хозяйства начал восстановление городского хозяйства. В том же 1920 году на базе сельхозшколы был создан Золотоношский сельскохозяйственный техникум. В 1925 года здесь была построена электростанция и началась электрификация.

В дальнейшем, Золотоноша стала центром подготовки кадров для сельского хозяйства — к 1934 году помимо сельхозтехникума и районной МТС здесь действовала школа агротехники и механизации сельского хозяйства.

В ходе Великой Отечественной войны с 19 сентября 1941 до 22 сентября 1943 года Золотоноша была оккупирована немецкими войсками. Город серьёзно пострадал — были разрушены почти все промышленные предприятия, 438 общественных, культурно-просветительных и жилых зданий (в том числе, два театра, кинотеатр, больница, 11 школ и оба техникума), общий объём убытков составил 963 млн. рублей.

Тем не менее, уже в 1943 году сельскохозяйственный техникум возобновил работу и начал подготовку агрономов. Преподаватели и учащиеся техникума принимали участие в послевоенном восстановлении и озеленении города.

В 1947 году было восстановлено учебно-опытное хозяйство, в 1958 году техникум прекратил обучение по специальности «Агрономия» и начал подготовку по специальности «Ветеринария».

В соответствии с восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР для сельскохозяйственного техникума были построены новый учебный корпус и общежитие.

В целом, только с 1945 до 1968 года техникум подготовил свыше двух тысяч агрономов и 644 ветеринарных фельдшеров, при этом несколько выпускников (доктор с.х. наук С. М. Бугай, кандидаты с.х. наук И. Г. Зорин, И. Г. Скорик и др.) стали известными учёными.

После провозглашения независимости Украины техникум перешёл в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла техникум в перечень предприятий, учреждений и организаций, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

25 апреля 2006 года техникум был реорганизован в Золотоношский колледж ветеринарной медицины и включён в состав Белоцерковского государственного аграрного университета (28 декабря 2007 года переименованного в Белоцерковский национальный аграрный университет).

Современное состояние 
Колледж является государственным высшим учебным заведением I уровня аккредитации, которое готовит младших специалистов по двум специальностям: «Ветеринарное дело» и «Технология производства и переработки продуктов животноводства».

В состав колледжа входят учебный корпус (с 15 кабинетами, 12 лабораториями, 2 компьютерными классами, служебными помещениями и музеем истории колледжа), библиотека с читальным залом на 55 человек, учебное хозяйство с ветеринарной клиникой и участком 14,64 гектар, общежитие, спортзал, столовая на 100 человек, склады, котельная, гараж.

Примечания 

Ветеринарные колледжи Украины
Образование в Черкасской области